Betrix bezeichnet:
 einen Teil des Architekturbüros Bétrix & Consolascio

Betrix oder Bétrix ist der Familienname folgender Personen:
 Gonda Betrix (* 1943), südafrikanische Springreiterin
 Marie-Claude Bétrix (* 1953), Schweizer Architekt